Сирача () может означать:
  — город в провинции Чонбури, Таиланд.
  — округ с центром в этом городе.
 Сирача — разновидность соуса чили, придуманная в этом городе.